Чемпіонат Азербайджану з футболу 2020—2021 — 29-й Прем'єр-ліги Азербайджану з футболу. Титул вдев'яте здобув Нефтчі.

Клуби

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт чемпіонату 
 Офіційний сайт ПФЛ — Професійної Футбольної Ліги Азербайджану 
 Прем'єр-Ліга Азербайджану на soccerway 

2020—2021
Азербайджан
Азербайджан
2020 в азербайджанському спорті
2021 в азербайджанському спорті